LPGA Championship, golftävling på damernas USA-tour som arrangeras av LPGA. Tävlingen, som är en major, hölls första gången 1955 och är den näst äldsta efter U.S. Women's Open. Tävlingens officiella namn är McDonald's LPGA Championship.

Segrare

Spelare som har vunnit flera gånger

Källor

Fotnoter

Externa länkar
LPGA Championship

Golfens majortävlingar
Sportevenemang i USA
Golf i USA
Återkommande sportevenemang i juni
Återkommande sportevenemang i juli
Återkommande sportevenemang med premiär 1955